Lede steht für:
 Lede, eine belgische Gemeinde in Ostflandern
 Burg Lede, eine Burganlage in Vilich bei Bonn, Deutschland
 Lède, einen Fluss in Südfrankreich, Nebenfluss des Lot

Lede ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Lede Abal (* 1976), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

LEDE ist die Abkürzung für:
 LEDE (Linux-Distribution)
 Live End Dead End, Begriff in der Tontechnik

Siehe auch:
 LED (Begriffsklärung)
 Leede
 Lehde

Abkürzung